Tygrysek Etelbert / Euzebiusz – opowieść o tygrysie (ang. Ethelbert the Tiger, 2005) – brytyjski serial animowany.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach ciekawskiego i wesołego tygryska Euzebiusza oraz jego przyjaciela Filipa, którzy wyruszają na spotkanie z różnymi zwierzętami i odwiedzają egzotyczne kontynenty.

Wersja polska

MiniMax 
Wersja polska: Master Film na zlecenie MiniMaxa
Reżyseria: Małgorzata Boratyńska
Dialogi: Joanna Klimkiewicz
Montaż: Krzysztof Podolski
Dźwięk: Renata Gontarz
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Wiśniowska
Teksty piosenek: Andrzej Brzeski
Wystąpili:
 Elżbieta Jędrzejewska − Euzebiusz
 Jacek Bończyk − Filip
oraz
 Małgorzata Boratyńska
 Dariusz Odija
 Mirosława Nyckowska
 Beata Łuczak
 Mirosław Wieprzewski
 Andrzej Gawroński
 Janusz Wituch
 Cezary Kwieciński
 Krzysztof Szczerbiński
 Małgorzata Kaczmarska
 Karina Kunkiewicz
 Jarosław Domin
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

BBC CBeebies 
Wersja polska: na zlecenie BBC Worldwide − Studio Sonica
Reżyseria: Miriam Aleksandrowicz
Dialogi:
 Magdalena Karel-Kołodziejczyk (odc. 1-9, 12-15, 17-21, 23-24, 27, 29, 31),
 Paulina Łączyńska-Pietraszko (odc. 10-11, 16, 22, 25-26, 28, 30, 32-52)
Dźwięk i montaż: Maciej Brzeziński
Kierownictwo muzyczne: Marek Krejzler
Wystąpili:
 Dorota Furtak − Euzebiusz
 Modest Ruciński − Filip
 Agnieszka Kudelska − Mała kangurzyca (odc. 5)
 Magdalena Gnatowska −
 Kangurzyca (odc. 5),
 Pani Dziobakowa (odc. 6)
 Wojciech Socha −
 Kangur (odc. 5),
 Goryl (odc. 9),
 Mrówkojad (odc. 14),
 Czarna pantera (odc. 27)
 Joanna Pach − Panda (odc. 13)
i inni

Lektor: Modest Ruciński

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Seriale telewizyjne BBC
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2006